Morsang kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Morsang-sur-Seine, departementet Essonne i regionen Île-de-France, 
 Morsang-sur-Orge, departementet Essonne i regionen Île-de-France,